Massimo Marazzina (Pandino, 16 de julho de 1974) é um ex-futebolista profissional italiano que atuava como atacante.

Carreira 
Massimo Marazzina começou na Internazionale, porém, fez carreira no Chievo Verona.

Naturais de Pandino
Futebolistas da Itália